Azángaro (província) — província da região de Puno, Peru
Azángaro (cidade) — capital da província homónima
Azángaro (distrito) — distrito da província de Yauyos, região de Lima, Peru
Azángaro (distrito de Azángaro) — distrito da região de Puno

Desambiguação
Desambiguações de topônimos